Prince Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Prince Island (Alabama)
 Prince Island (Del Norte County, Kalifornien)
 Prince Island (Santa Barbara County, Kalifornien)
 Prince Island (New York)

in Australien:
 Prince Island (Western Australia)